Ел Тригито има више значења:

 Ел Тригито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тригито (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тригито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тригито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тригито (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тригито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тригито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику